Пла́хино — название населённых пунктов в России:
 Плахино — деревня в Холмогорском районе Архангельской области;
 Плахино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области;
 Плахино — село в Абанском районе Красноярского края;
 Плахино — деревня в Туруханском районе Красноярского края, крайняя точка ссылки епископа Луки (Войно-Ясенецкого);
 Плахино — деревня в Колосовском районе Омской области;
 Плахино — село в Захаровском районе Рязанской области;
 Плахино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.